Sadie Maubet Bjornsen (ur. 21 listopada 1989 w Omak) – amerykańska biegaczka narciarska, zawodniczka klubu Apu Nordic Ski Center.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Sadie Maubet Bjornsen pojawiła się podczas Mistrzostw Świata Juniorów w Kranju w 2006 roku. Była tam piętnasta w sprincie techniką dowolną, a w biegu na 5 km techniką klasyczną zajęła 24. miejsce. Startowała także na Mistrzostwach Świata Juniorów w Tarvisio oraz Mistrzostwach Świata Juniorów w Malles Venosta, ale zajmowała odległe pozycje. Najlepszy wynik osiągnęła na Mistrzostwach Świata Juniorów w Praz de Lys – Sommand w 2009 roku, gdzie była jedenasta w sprincie techniką klasyczną.

W kategorii młodzieżowców startowała na Mistrzostwach Świata w Hinterzarten, gdzie była trzynasta w sprincie, a w biegu łączonym na 15 km zajęła 36. miejsce. Rok później, na Mistrzostwach Świata Młodzieżowców w Otepää była siedemnasta w sprincie, a w biegu technika dowolną na 10 km zajęła 23. pozycję. Niecały miesiąc później, 19 lutego 2011 roku zadebiutowała w Pucharze Świata, zajmując 51. miejsce w biegu na 10 km technika klasyczną w Drammen. Wystartowała także następnego dnia w sprincie, ale ponownie nie zdobyła punktów i w klasyfikacji generalnej sezonu 2010/2011 nie została uwzględniona. Pierwsze pucharowe punkty zdobyła 7 marca 2012 roku w Drammen, zajmując 27. miejsce w sprincie techniką klasyczną. Były to jej jedyne punkty w sezonie 2011/2012, który ukończyła ostatecznie na 98. pozycji. Na mistrzostwach świata młodzieżowców w Erzurum jej najlepszym wynikiem było piąte miejsce w biegu na 10 km stylem klasycznym.

Na początku sezonu 2011/2012 wraz z Kikkan Randall Bjornsen zajęła drugie miejsce w sprincie drużynowym stylem dowolnym, który odbył się 4 grudnia 2011 roku w Düsseldorfie.

Jej brat Erik również uprawiał biegi narciarskie.

Do sezonu 2020/2021 za zgodą sztabu szkoleniowego przygotowywała się na Alasce, bez reszty kadry. Na początku 2021 przyleciała do Europy i kontynuowała treningi poza pucharem świata, głównie we Francji. 4 marca, po biegu w sztafecie na Mistrzostwa Świata w Obersdtorfie, poinformowała w mediach społecznościowych, że bieg na 30 km techniką klasyczną będzie ostatnim w jej karierze.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców (do lat 23)

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w zawodach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca na podium w etapach zawodów Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2020/2021

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS

Uwagi 

Amerykańscy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1989
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2017
Amerykańscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014